Cyrtopodaceae, porodica mahovnjača u redu pravih mahovina. Postoje dva priznata roda.

Rodovi 
 Bescherellia Duby
 Cyrtopus (Brid.) Hook. f.

Izvori 

Hypnodendrales